Курінни́й — українське прізвище. Відомі носії:
 Курінний Андрій Никифорович (1921—2001) — український живописець.
 Курінний Борис Пантелеймонович ( 1938) — український історик, архівіст.
 Курінний Євген Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курінний Іван Петрович (1880—1920) — революціонер.
 Курінний Олександр Авакумович (1865—1944) — український художник.
 Курінний Олексій Вікторович (1986—2017) — український політолог, експерт з розвитку української мови, громадський діяч.
 Курінний Петро Петрович (1894—1972) — історик, археолог, етнограф, музеєзнавець, організатор пам'яткоохоронної справи.
 Курінний Юрій Юрійович ( 1964) — колишній голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Див. також 
 Курінний отаман
 Куренной

Українські прізвища